Australia
 Contea di Loddon – Local government area dello Stato di Victoria

 Regno Unito
 Loddon – paese della Contea del Norfolk
 Loddon – fiume, affluente del Tamigi
 Sherfield on Loddon – villaggio e parrocchia civile della Contea dell'Hampshire